Платэ — фамилия французского происхождения.

Известные носители:
 Платэ, Альфред Феликсович (1906—1984) — советский химик-органик, доктор химических наук, профессор.
 Платэ, Николай Альфредович (1934—2007) — советский и российский учёный, химик, специалист по полимерам, академик, вице-президент РАН.
 Платэ, Феликс Альфредович (род. 1939) — журналист-международник, японовед.

Двойная фамилия:
 Зелинская-Платэ, Раиса Николаевна (1910—2001) — живописец, график, член Союза художников; дочь академика Н. Д. Зелинского, жена А. Ф. Платэ.

См. также